Самары — топоним

Украина 
 Волынская область
 Самары — село,  Ратновский район
 Самары-Ореховые — село,  Ратновский район
 Полтавская область
 Самары — село,  Шишацкий район